Az 1982-es UEFA-kupa-döntő két mérkőzését 1982. május 5-én és május 19-én rendezték a svéd IFK Göteborg és a német Hamburger SV csapatai között. A kupát a Göteborg csapata nyerte el.

Részletek

Első mérkőzés

Második mérkőzés

Lásd még 
 1981–1982-es UEFA-kupa

Források 
 RSSSF

UEFA-kupa-döntők
Uefakupadöntő